

Onomastica

 Dalmazzo – variante del nome proprio di persona italiano maschile Dalmazio

Persone
 Benigno Dalmazzo – calciatore italiano
 Lorenzo Dalmazzo – generale italiano